Eke eller EKE kan avse: 

 EKE (fordon) – en tillverkare av fordon

Geografi

Kiribati 

 Eke (holme), Gilbertöarna, Abaiang,

Sverige 

 Eke distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun
 Eke församling – församling inom Svenska kyrkan i Visby stift 
 Eke kyrka – en kyrkobyggnad i Havdhems församling på Gotland
Eke socken – socken i Gotlands södra härad
Eke landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
Eke socken, Småland – tidigare socken i Småland

Turkiet 

 Eke (ort), Şanlıurfa,

USA 

 Eke (berg i USA), Hawaii, Hawaii County, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar